Печенізьке поле — регіональній ландшафтний парк Печенізького району Харківської області
 Печенізьке поле — щорічний міжнародний етнічно-мистецький фестиваль